SDP oder SdP steht für

Parteien:
 Demokratische Partei des Sandžak eine politische Partei in Serbien
 Singapore Democratic Party
 Social Democratic Party (Vereinigtes Königreich)
 Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine (Sozialdemokratische Partei Bosnien und Herzegowina)
 Socijaldemokratska Partija Hrvatske (Sozialdemokratische Partei Kroatiens)
 Sosyalist Demokrasi Partisi (Partei der Sozialistischen Demokratie) eine politische Partei in der Türkei
 Sozialdemokratische Partei (Japan)
 Sozialdemokratische Partei Finnlands
 Sozialdemokratische Partei in der DDR eine ehemalige politische Partei in der DDR (1989 gegründet, 1990 mit der SPD in der Bundesrepublik vereinigt)
 Sudetendeutsche Partei (SdP) eine ehemalige politische Partei in der Tschechoslowakei

Außerdem steht SDP, SdP oder Sdp für
 IATA-Flughafencode der Stadt Sand Point in Alaska
 Satz des Pythagoras, ein in der euklidischen Geometrie verwendeter Rechensatz
 SDP (Band), Stonedeafproduction, ein Berliner Musiker-Duo
 SDP Multimedia (Streaming Download Project), ein Programm, mit dem man Windows-Media-Streams aus dem Internet auf die lokale Festplatte speichern kann
 Semidefinite Programmierung in der Mathematik
 Service Delivery Platform
 Service Discovery Protocol
 Service Distribution Path
 Session Description Protocol
 Siedepunkt
 Sockets Direct Protocol
 Software Defined Perimeter
 Software Distribution Point
 Spieldauer-Disziplinarstrafe beim Eishockey
 Steyr Daimler Puch AG
 Stimme der Pfalz, Zeitschrift
 Subdominantenparallele, siehe Funktionstheorie
 Sudanesisches Pfund
 Sudetendeutscher Pressedienst (SdP) – Pressedienst von Sudetendeutsche Landsmannschaft (SL) oder Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)

sdp steht für:
 Sherdukpen (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Sherdukpen, eine der Kho-Bwa-Sprachen in Assam und Arunachal Pradesh, Indien

Siehe auch:

Abkürzung